Червоний Случ — село в Україні, у Теофіпольській селищній громаді Хмельницького району Хмельницької області. Населення становить 113 осіб.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 727-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області», увійшло до складу Теофіпольської селищної громади.

Географія 
Селом протікає річка Случ.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Червоний Случ 

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району